Die AIG Japan Open Tennis Championships 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. September 2002 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup gespielt, der zur Kategorie der International Series gehörte und nicht wie die AIG Japan Open Tennis Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold.

Titelverteidiger im Einzel war der Australier Lleyton Hewitt, der in diesem als Erster der Setzliste im Viertelfinale ausschied. Nur ein gesetzter Spieler schaffte es ins Halbfinale und im Finale standen sich zwei Ungesetzte gegenüber. Der Däne Kenneth Carlsen setzte sich gegen Magnus Norman durch. Er gewann seinen 3. Karrieretitel und den einzigen Titel der Saison.
Die Titelverteidiger im Doppel, Rick Leach  und David Macpherson, schafften es diesmal bis ins Halbfinale. Dort unterlagen sie Jan-Michael Gambill und Graydon Oliver, die ihrerseits im Finale Jeff Coetzee und Chris Haggard unterlagen. Sie gewannen ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für Leach war es der 2. und für Macpherson ebenfalls der 2. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht am höchsten notierten Spieler im Einzel bzw. vier topplatzierten Paarungen im Doppel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Kōtō